Колеџ Парк има више значења:
 Колеџ Парк (Џорџија)
 Колеџ Парк (Мериленд)